Kreisgericht Wittstock steht für:

 Kreisgericht Wittstock (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Wittstock (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)